Temko ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Temko (1924–2006), US-amerikanischer Architekturkritiker
 Florence Temko (1921–2009), britisch-US-amerikanische Origami-Autorin
 Ned Temko (* 1952), US-amerikanisch-britischer Journalist und Zeitungsherausgeber